Hoogspanning (elektriciteit), een elektrische spanning van ten minste 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning.
 Hoogspanning (televisieprogramma), een televisieprogramma
 Hoogspanning (hoorspel), een hoorspel
 Hoogspanning (bordspel), de Nederlandstalige versie van het bordspel Funkenschlag.